Bandstaartbaardkolibrie
 Beroete baardkolibrie
 Zwartkeelbaardkolibrie